Лига чемпионов КОНКАКАФ 2019 — 11-й розыгрыш Лиги чемпионов КОНКАКАФ, а всего — 54-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира, проводимого КОНКАКАФ, футбольным органом Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна.

Победитель турнира 2018, мексиканский клуб «Гвадалахара», не смог квалифицироваться на турнир 2019 и защитить свой титул, поскольку и в Апертуре и в Клаусуре сезона 2017/18 не смог пробиться в финал национального первенства. Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2019 выиграл мексиканский клуб «Монтеррей», ставший четырёхкратным победителем турнира. «Монтеррей» представлял регион КОНКАКАФ на Клубном чемпионате мира 2019.

Правила квалификации 
В Лиге чемпионов КОНКАКАФ участвуют 16 команд:
 от Северной Америки — 9 команд,
 от Центральной Америки — 5 команд,
 от Карибского бассейна — 1 команда,
 победитель Лиги КОНКАКАФ.

Северная Америка 
Девять мест для Североамериканского футбольного союза (NAFU) распределяются между тремя ассоциациями-членами NAFU следующим образом: по четыре места для Мексики и США и одно место для Канады.

От Мексики в Лигу чемпионов КОНКАКАФ квалифицируются чемпионы и проигравшие финалисты турниров лигильи (плей-офф) апертуры и клаусуры Лиги MX. Если какая-либо команда является финалистом обоих турниров, то освободившееся место перераспределяется по формуле, основанной на результатах регулярного сезона, которая обеспечивает участие по двое команд от каждого из турниров.

От США, в связи с изменением формата Лиги чемпионов КОНКАКАФ, начиная с 2018 года, в Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2019 участвуют по две команды из сезонов 2017 и 2018 годов:
 чемпионы MLS (обладатели Кубка MLS) сезонов 2017 и 2018 годов;
 обладатели Открытого кубка США розыгрышей 2017 и 2018 годов.
Это означает, что обладателям Supporters’ Shield (победителям регулярного чемпионата) MLS в сезонах 2017 и 2018 годов, а также победителям регулярного чемпионата в восточной или западной конференциях, не являвшимися обладателями Supporters’ Shield, в сезонах 2017 и 2018 годов, которые могли бы участвовать в Лиге чемпионов КОНКАКАФ при обычной системе отбора, не гарантируется место в Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2019. Если имеется какая-либо команда, прошедшая квалификацию несколькими способами, или если имеется какая-либо канадская команда MLS, являющаяся чемпионом MLS 2017 или 2018 годов, то освободившееся место перераспределяется в пользу американской команды с лучшим совокупным результатом в сводной таблице регулярных чемпионатов сезонов MLS 2017 и 2018 годов.

От Канады в Лигу чемпионов КОНКАКАФ квалифицируется победитель Первенства Канады (национального кубка). Тогда как канадские команды, выступающие в MLS, не могут квалифицироваться через регулярный чемпионат или плей-офф MLS.

Центральная Америка 
Пять мест для Центральноамериканского футбольного союза (UNCAF) выделяются пяти из семи ассоциациям-членам UNCAF следующим образом: по одному месту для Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Панамы и Сальвадора. Поскольку во всех национальных чемпионатах Центральной Америки проводится разделённый сезон с двумя первенствами за один год, в Лигу чемпионов КОНКАКАФ от Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Панамы и Сальвадора квалифицируются чемпионы с лучшим совокупным результатом (или команды, являющиеся чемпионами обоих первенств).

Если команда из какой-либо центральноамериканской ассоциации исключается, то её заменяет команда из другой центральноамериканской ассоциации, которая определяется на основе результатов предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Карибский бассейн 
Единственный участник от Карибского футбольного союза (CFU) определяется через Карибский клубный чемпионат, субконтинентальный турнир, открытый для клубов всех 31 ассоциации-члена CFU. Начиная с 2018 года, турнир делится на два уровня: первый уровень Карибского клубного чемпионата, который открыт для команд из профессиональных лиг, и второй уровень Карибского клубного чемпионата — Карибский клубный щит, который открыт для команд из непрофессиональных лиг. Чтобы претендовать на участие в Карибском клубном чемпионате (первого уровня), команда должна финишировать в предыдущем сезоне национального чемпионата чемпионом или занять второе место, а чтобы претендовать на участие в Карибском клубном щите, команда должна финишировать в предыдущем сезоне национального чемпионата чемпионом.

Чемпион Карибского клубного чемпионата квалифицируется в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Лига КОНКАКАФ 
Помимо 15 участников, проходящих в Лигу чемпионов КОНКАКАФ напрямую, ещё 16 команд (13 из Центральноамериканского футбольного союза, 3 из Карибского футбольного союза) участвуют в Лиге КОНКАКАФ, турнире, который проводится перед Лигой чемпионов КОНКАКАФ. Чемпион Лиги КОНКАКАФ квалифицируется в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Участники 
Следующие 16 клубов (из девяти ассоциаций) квалифицировались на турнир.

В нижеследующей таблице количество участий, последнее участие и предыдущий лучший результат учитываются только в периоде Лиги чемпионов КОНКАКАФ, начиная с розыгрыша 2008—2009 годов (не учитываются участия периода Кубка чемпионов с 1962 по 2008 годы).

Жеребьёвка 

Жеребьёвка Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2019 состоялась 3 декабря 2018 года в 19:00 по UTC−5:00 в студии Univision в Майами.

Жеребьёвка определила пары 1/8 финала (с номерами от 1 до 8) между клубами из корзин 1 и 2, в каждой из которых находилось по восемь клубов. Корзины A и B содержали расположения в сетке с номерами от 1 до 8, соответствующие каждой паре. Клубам из корзины 1 были назначены расположения в сетке из корзины A, а клубом из корзины 2 — расположения в сетке из корзины B. Клубы из одной ассоциации не могли составить пару в 1/8 финала, за исключением клубов, прошедших по «уайлд-кард», которые заменили клубы из другой ассоциации.

Посев команд был основан на индексе клубов КОНКАКАФ. Каждая команда квалифицируется в Лигу чемпионов КОНКАКАФ на основе критериев, установленных соответствующими ассоциациями (например, чемпионы, занявшие второе место, обладатели кубка), в результате чего для каждой команды назначается определённый слот (например, MEX1, MEX2). Индекс клубов КОНКАКАФ, не оценивая каждую команду, основывался на результатах выступлений команд, которые занимали соответствующие квалификационные слоты в предыдущих пяти розыгрышах Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Чтобы определить общие баллы, присуждённые слоту в любом отдельном розыгрыше Лиги чемпионов КОНКАКАФ, КОНКАКАФ использовал следующую формулу:

16 клубов были распределены по корзинам следующим образом:

Формат 
Лига чемпионов КОНКАКАФ — турнир с участием 16 клубов, проводящийся в формате плей-офф. Клубы в парах играют два матча (дома и в гостях).
 В 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала, если общий счёт после второго матча остаётся равным, применяется правило гола на выезде, а если и в этом случае сохраняется ничья, для определения победителя используются послематчевые пенальти (правило II, раздел F).
 В финале правило гола на выезде не применяется, если общий счёт после второго матча остаётся равным, играется дополнительное время, а если и после дополнительного времени сохраняется ничья, для определения победителя используются послематчевые пенальти (правило II, раздел G).

Расписание

Сетка

1/8 финала 
На жеребьёвке пары 1/8 финала получили номера — от R16-1 до R16-8. Клубы из корзины 1 на жеребьёвке принимали ответные матчи.

Первые матчи были сыграны 19—21 февраля, ответные матчи — 26—28 февраля.

|}

1/4 финала 
В четвертьфинале пары определялись следующим образом:
 QF1: победитель R16-1 против победителя R16-2;
 QF2: победитель R16-3 против победителя R16-4;
 QF3: победитель R16-5 против победителя R16-6;
 QF4: победитель R16-7 против победителя R16-8.
Победители 1/8 финала из пар 1, 3, 5 и 7 принимали ответные матчи.

Первые матчи были сыграны 5—6 марта, ответные матчи — 12—14 марта.

|}

1/2 финала 
В полуфинале пары определялись следующим образом:
 SF1: победитель QF1 против победителя QF2;
 SF2: победитель QF3 против победителя QF4.
В каждой паре полуфиналистов ответные матчи принимали клубы, которые показали лучшее выступление в предыдущих раундах.

Первые матчи были сыграны 3—4 апреля, ответные матчи — 10—11 апреля.

|}

Финал 
В финале (победитель SF1 против победителя SF2) ответный матч будет принимать клуб, который показал лучшее выступление в предыдущих раундах.

Первый матч был сыгран 23 апреля, ответный матч — 1 мая.

|}

Лучшие бомбардиры

Награды

Примечания 

2019
2019 год в футболе